Мальта примет участие в конкурсе песни Евровидение 2012 в Баку, Азербайджан. Своего представителя на международном конкурсе выберет посредством национального отборочного конкурса, организуемый Мальтийским национальным вещателем PBS.

Национальный отбор 
27 августа 2011 года PBS начал прием заявок на участие в национальном отборочном конкурсе. В 2012 году PBS продлил время неучастия для бывших победителей национального отборочного конкурса с трех лет до пяти, а это значит, что ни Оливия Льюис, ни Морена, ни Кьяра, ни Теа Гарретт, ни Глен Велла не смогут принять участие в национальном отборочном конкурсе на Евровидение в этом году.

Прием заявок был открыт до 20 октября 2011 года. Любой желающий мог подать свою заявку в строго определенный промежуток времени, а именно: с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 по Центральноевропейскому времени. При этом взималась плата в размере € 150. Как и в прошлом году PBS допустил до участия в конкурсе зарубежных авторов.

10 ноября 2011 года PBS объявил 62 композиции, из которых профессиональное жюри выберет 24 участника, которые будут участвовать в полуфинале национального отборочного конкурса. Полуфинал национального отборочного конкурса состоится 3 февраля 2012 года. В финальную стадию пройдут 16 исполнителей, которая состоится 4 февраля 2012 года.

Полуфинал

Финал

Мальта на Евровидение 
Мальта выступила во втором полуфинале конкурса, который состоялся 24 мая 2012 года. Курт прошёл в финал, где занял 21 место. Этот результат стал лучшим с 2005 года.

Примечания 

Страны на «Евровидении-2012»